Søren Larsen (1871-1957), scientifique danois, a découvert et donné son nom à l'effet Larsen.
 Søren Larsen (né en 1981), footballeur danois.
 Søren P. Larsen (1888-1948), homme politique danois.

Bateau 
 Søren Larsen, un voilier (brick-goélette) à deux mâts construit en 1949 par les chantiers Soren Larsen & Sons au Danemark.
Homonymie de bateaux